Бивол — фамилия.
 Бивол, Алина Александровна (род. 1996) — российская шахматистка, гроссмейстер (2017) среди женщин.
 Бивол, Виктор (1977) — молдавский дзюдоист.
 Бивол, Дмитрий Юрьевич (род. 1990) — российский боксёр-профессионал, выступающий в полутяжелой весовой категории.